Alberto Rosselli, giornalista
Alberto Rosselli, architetto